

Федорівка — Ростовська область, Неклинівський район

Селище міського типу:
 Федорівка — Луганська область, Ровеньківський район

Села:
 Федорівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Федорівка — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Федорівка — Вінницька область, Вінницький район
 Федорівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Федорівка — Волинська область, Володимирський район
 Федорівка — Донецька область, Бахмутський район
 Федорівка — Донецька область, Волноваський район
 Федорівка — Донецька область, Донецький район
 Федорівка — Донецька область, Краматорський район, Костянтинівська міська громада
 Федорівка — Донецька область, Краматорський район, Новодонецька селищна громада
 Федорівка — Донецька область, Маріупольський район, Нікольська селищна громада
 Федорівка — Донецька область, Маріупольський район, Сартанська селищна громада
 Федорівка — Донецька область, Покровський район
 Федорівка — Житомирська область, Житомирський район
 Федорівка — Житомирська область, Звягельський район
 Федорівка — Житомирська область, Коростенський район
 Федорівка — Запорізька область, Запорізький район, Широківська сільська громада
 Федорівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Нововасилівська селищна громада
 Федорівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Терпіннівська сільська громада
 Федорівка — Запорізька область, Пологівський район, Федорівська сільська громада
 Федорівка — Київська область, Бориспільський район
 Федорівка — Київська область, Вишгородський район, Димерська селищна громада
 Федорівка — Київська область, Вишгородський район, Іванківська селищна громада
 Федорівка — Київська область, Вишгородський район, Поліська селищна громада
 Федорівка — Київська область, Фастівський район
 Федорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Федорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Первозванівська сільська громада
 Федорівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Федорівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада
 Федорівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Федорівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Федорівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Федорівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Федорівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Федорівка — Одеська область, Подільський район, Кодимська міська громада
 Федорівка — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Федорівка — Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна громада, Гулянський старостинський округ
 Федорівка — Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна громада, Ставрівський старостинський округ
 Федорівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Федорівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада
 Федорівка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада
 Федорівка — Полтавська область, Полтавський район, Ланнівська сільська громада
 Федорівка — Рівненська область, Рівненський район
 Федорівка — Рівненська область, Сарненський район
 Федорівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада, колишня Богодарівська сільська рада)
 Федорівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада, колишня Мечебилівська сільська рада
 Федорівка — Харківська область, Ізюмський район, Ізюмська міська громада
 Федорівка — Харківська область, Куп'янський район
 Федорівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Федорівка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада, колишня Комсомольська сільська рада
 Федорівка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада, колишня Надеждівська сільська рада
 Федорівка — Харківська область, Харківський район
 Федорівка — Харківська область, Чугуївський район, Зміївська міська громада
 Федорівка — Харківська область, Чугуївський район, Старосалтівська селищна громада
 Федорівка — Херсонська область, Бериславський район
 Федорівка — Херсонська область, Генічеський район
 Федорівка — Херсонська область, Херсонський район
 Федорівка — Хмельницька область, Хмельницький район

Селища:
 Федорівка — Донецька область, Горлівський район
 Федорівка — Луганська область, Довжанський район
 Федорівка — Харківська область, Куп'янський район
 Федорівка — Херсонська область, Генічеський район
 Федорівка — Херсонська область, Каховський район

Колишні назви:
 Федорівка — колишня назва міста Нова Одеса Миколаївської області (у 1739—1832 роках)
 Федорівка — колишня назва села Тудорів Чортківського району Тернопільської області

Зняті з обліку:
 Федорівка — село Сакського району Автономної Республіки Крим (включено у межі смт Новофедорівки)
 Федорівка — колишнє село Олександрійського району Кіровоградської області (виключене з облікових даних рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 грудня 2013 року)

Залізниця:
 Федорівка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 Федорівка — залізничний зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці
 Федорівка — залізничний зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці

Заказник:
 Федорівка — ландшафтний заказник у Львівській області

Див. також 
 Федорівка Друга
 Новофедорівка

Посилання